Meschduretschensk (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Meschduretschensk, Stadt in der Oblast Kemerowo

 Meschduretschensk (Komi), Siedlung städtischen Typs in der Republik Komi
 Meschduretschensk (Samara), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Samara

 Meschduretschensk (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo

Siehe auch:
 Meschduretschenski (Begriffsklärungsseite)